Вабар:
 Вабар — местность из арабской мифологии.
 Вабар (кратеры) — ударные кратеры в Саудовской Аравии.
  — руины, обнаруженные в Омане. Отождествляются с легендарным Вабаром.